Kariera Nikodema Dyzmy – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, drukowana w odcinkach w 1931 roku, wydanie książkowe w 1932 roku
 Nikodem Dyzma – fikcyjna postać, postać z powieści Kariera Nikodema Dyzmy oraz z jej ekranizacji i kontynuacji
 Nikodem Dyzma – film fabularny z 1956 roku na podstawie powieści Kariera Nikodema Dyzmy
 Kariera Nikodema Dyzmy – 10-odcinkowe słuchowisko Teatru Polskiego Radia z 1979 roku
 Kariera Nikodema Dyzmy – polski siedmioodcinkowy serial telewizyjny emitowany przez Telewizję Polską od 6 kwietnia 1980 do 18 maja 1980. 
 Kariera Nikosia Dyzmy – polski komediowy film fabularny z roku 2002 w reżyserii Jacka Bromskiego.